Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Tomás Carbonell 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (Campione)
 Tomás Carbonell (finale)
 Franco Davín (primo turno)
 Álex López Morón (primo turno)

 Radomír Vašek (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1995